Svenska damhockeyligan 2022/2023 är den sextonde säsongen i damernas högsta serie i ishockey sedan Riksserien startade och sjunde säsongen med namnet Svenska damhockeyligan. Den 2 november 2022 valde Göteborg HC att dra sig ur serien.

Deltagande lag

Grundserien 
Serien spelades mellan den 16 september 2022 och 26 februari 2023. Efter att Göteborg HC dragit sig ur serien räknades deras spelade matcher (13 st) bort från tabellen.

Poängtabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Matchserierna spelades i bäst av tre.
Luleå–HV71

Modo–SDE

Brynäs–Linköping

Djurgården–Leksand

Semifinaler
Matchserierna spelas i bäst av fem matcher.

 Luleå–Modo

Brynäs–Djurgården

Final
Matchserierna spelas i bäst av fem matcher.

 Luleå–Brynäs

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Damhockeyligan (officiell hemsida)

Ishockeysäsongen 2022/2023
2022/2023
Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023